

Cinema
Fuori di testa (Bad Taste) – film del 1987 diretto da Peter Jackson

Musica
Bad Taste – nome alternativo dell'etichetta discografica islandese Smekkleysa
Bad Taste Records – etichetta discografica svedese
Bad Taste – album dei Killer Barbies del 2000